Bosznia-Hercegovina
 Bilice, a falu Kotor Varoš községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Bilice, falu és község Šibenik-Knin megyében
 Bilice, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében